Ueckert ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Ueckert (* 1944), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Rainer Ueckert (* 1949), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Uecker (Begriffsklärung)